Шарниц () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Инсбрук. .

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Вальтер Лехталер (местный блок) по результатам выборов 2004 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 13 мест.

 местный список: 5 мест.
 местный список: 5 мест.
 местный список: 2 места.
 местный список: 1 место.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Тироля